Соревнования по биатлону в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 20 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Старт гонки состоялся в 20:15 по местному времени (UTC+9). Первые два этапа по 6 км бежали женщины, а третий и четвертый (по 7,5 км) — мужчины.

Соревнования в смешанной эстафете во второй раз присутствуют в программе Олимпийских игр. Первыми чемпионами стали норвежские биатлонисты.

Перед последним огневым рубежом лидировали сборные Германии и Франции, но олимпийский чемпион в спринте Арнд Пайффер провалил стрельбу и получил один круг штрафа, тогда как Мартен Фуркад отстрелял точно и уверенно довёл гонку до победы. Пайффер на финише в борьбе за бронзу уступил итальянцу Доминику Виндишу.

В составе чемпионов из сборной Франции лишь Анаис Бескон использовала 4 дополнительных патрона, остальные три участника отстреляли без промахов.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Биатлон на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации биатлона (IBU)